Иван Чёрный:

 Иван Чёрный — писец при дворе московского великого князя Ивана III.
 Иван Чёрный — казак-сотник Камчатки, исследователь Курильских островов.
 Иван Чёрный — прозвище Йована Ненада, предводителя восстания сербских крестьян в 1526—1527 годах.